If You Really Love Me peut faire référence à :

Chansons 
 If You Really Love Me, de Stevie Wonder (1971)
 , de David Guetta,  et John Newman (2021), reprise de How Will I Know de Whitney Houston
 If You Really Love Me, de Dana (1982)
 If You Really Love Me, de  (2021)

Voir aussi 

 If You Love Me (Really Love Me) est le titre anglais d'une adaptation de l'Hymne à l'Amour d'Edith Piaf, notamment interprétée par Kay Starr en 1954.

Références 

Homonymie
Homonymie de titre